El término translocación o traslocación hace referencia a:

Ecología 

 Translocación, el traslado de uno o más individuos de una especie desde la zona donde habitan a otra distinta.

Biología molecular 

 Translocación proteica, proceso por el que las proteínas se incorporan a diferentes orgánulos de la célula.
 Translocación de grupo, un mecanismo de transporte de sustancias utilizado por las células procariotas.
 Traslocación de grupo PEP, un método de transporte utilizado por bacterias para la incorporación de azúcares.

Citogenética 

 Translocación cromosómica, el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma.
 Translocación robertsoniana, una translocación cromosómica caracterizada por la fusión o fisión de dos cromosomas.